Л’Рен Скотт (), настоящее имя — Луэнн Ба́мбро (; 28 апреля 1964 — 17 марта 2014, Манхэттен, Нью-Йорк) — американская , модельер, дизайнер костюмов и стилист.

Биография 
Л’Рен Скотт (настоящее имя Луэнн Бамбро) родилась 28 апреля 1964 года и воспитана приёмными родителями-мормонами в  (штат Юта, США).

Карьера 
В юности Л’Рен работала моделью в Париже. Затем, в начале 1990-х годов, Скотт переехала в Калифорнию, где стала стилистом и дизайнером. Она создала костюмы для таких фильмов, как «С широко закрытыми глазами» (1999) и «Тринадцать друзей Оушена» (2007). Также она была художественным директором календаря «Pirelli». В последнее годы жизни она выпускала коллекции одежды под брендом «L’Wren Scott», который создала в 2006 году. Её наряды многократно надевали Анджелина Джоли, Эми Адамс, Сара Джессика Паркер и Николь Кидман, в том числе на церемонию вручения кинопремии «Оскар». Незадолго до смерти она выпустила совместную коллекцию с маркой «Banana Republic». В феврале 2014 года она отменила свой показ на Неделе моды в Лондоне.

Личная жизнь 
В 1992—1996 года Л’Рен была замужем за предпринимателем в области недвижимости Энтони Блейком Брэндом.

С 2001 года до своей смерти Л’Рен проживала с музыкантом Миком Джаггером (род.1943).

Смерть 
17 марта 2014 года Л’Рен отправила SMS своей ассистентке, попросив ту приехать к ней на квартиру и открыть дверь своим ключом. Приехав, ассистентка нашла 49-летнюю Скотт повешенной на шарфе на дверной ручке и вызвала службу спасения. По сообщениям, она покончила с собой; ведётся расследование, сообщается, что возможное самоубийство было связано с проблемами в бизнесе и, возможно, долгами; её сожитель Джаггер опроверг слухи о том, что незадолго до смерти у них были проблемы в отношениях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Л’Рен Скотт
 

 
Артисты, известные под псевдонимами
Художники по костюмам США
Модельеры США
Повесившиеся
Мик Джаггер
Женщины-самоубийцы